Uma sala de cirurgia, sala de operação ou centro cirúrgico, é uma sala no interior de um hospital na qual são realizadas operações cirúrgicas.

Hospitais
Cirurgia